L'accezione Principio di legalità può riferirsi a diversi concetti:

 Legalità – concetto politico di legalità;
 Principio di legalità – principio di legalità in generale;
 Principio di legalità penale – principio di legalità secondo il diritto penale;
 Principio di legalità amministrativa – principio di legalità secondo il diritto amministrativo;